Butscheidt steht für:
 Anton Butscheidt (auch Butscheid; 1878–1949), deutscher Architekt und Bauingenieur
 Walter Butscheidt (1923–1980), deutscher Fußballspieler